Телешовский сельсовет

 Телешовский сельсовет — в Дмитровском (до 1935) и Коммунистическом (1935—1954) районах Московской области
 Телешовский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (до 1939)